Палеопропитековые () или ленивцевые лемуры — семейство ископаемых лемуров. Согласно современной типологии, включало в себя четыре рода:
  † Мезопропитек (Mesopropithecus, 3 вида) 
  † Бабакотия (Babakotia, 1 вид — Babakotia radofilai) 
  † Палеопропитек (Palaeopropithecus, 3 вида) 
  † Археоиндри (Archaeoindris, 1 вид — Archaeoindris fontoynonti)

Место на эволюционном древе, анатомия и образ жизни 
Палеопропитековые известны по ископаемым останкам с острова Мадагаскар, относящимся к плейстоцену и голоцену. По анатомии они были близки к индриевым, что может означать наличие у обоих семейств общего предка. Предполагается, что этот предок появился после ответвления от основного эволюционного дерева лемурообразных семейства археолемуровых: у палеопропитековых и индриевых насчитывается по два предкоренных зуба, а у археолемуровых их ещё три. Общий предок был менее приспособлен для прыжков, чем современные индриевые и, видимо, часть времени передвигался лазанием по ветвям, как современные ленивцы и развившиеся впоследствии палеопропитековые. В дальнейшем, однако, произошло эволюционное разделение: индриевые развивались в прыгающие виды, а палеопропитековые — в лазающие, освоив древесный образ жизни, напоминающий современных ленивцев.

Костные останки палеопропитековых по ряду показателей отличаются от скелета индриевых: в частности, глазные впадины меньше, чем у индриевых, а зубной аппарат более специализирован, прежде всего у палеопропитеков и археоиндри. Зубная формула . Отличается также строение позвоночника и конечностей, что связано с их древесным образом жизни, а подвижные суставы, двигавшиеся по особым траекториям, не встречаются ни у каких других семейств лемуров. Нижние конечности лазающих палеопропитековых были развиты хуже, чем у прыгающих индриевых. Для палеопропитековых характерны массивная, хотя довольно тонкая, нижняя челюсть, удлинённый и скошенный нижнечелюстной симфиз, широкие скуловые дуги и ярко выраженный сагиттальный рельеф черепа. Анатомия мезопропитеков отличается от анатомии других представителей семейства, приближаясь к лориевым по пропорциям и, вероятно, способу передвижения.

Размеры палеопропитековых, в целом более крупных, чем современные семейства мокроносых приматов, отличались разнообразием: если вес мезопропитеков составлял около 10 килограммов, а бабакотий от 15 до 20 килограммов, то у археоиндри он доходил до двухсот, означая, что этот гигантский лемур скорее всего вёл преимущественно наземный образ жизни. Представители трёх остальных родов, по-видимому, проводили жизнь на деревьях, почти не спускаясь на землю. Наиболее близки по образу жизни к ленивцам были палеопропитеки, видимо, проводившие жизнь вися вниз головой на ветках и время от времени осторожно переползая с одной на другую. Все виды были растительноядными.

Ареал и эпоха существования 
Большинство палеонтологических находок останков палеопропитековых относятся к последним тысячелетиям до новой эры, но есть и плейстоценовые останки. География находок охватывает всю западную и центральную часть острова с севера до крайнего юга, обычно находки делаются в болотистых местностях и пещерах. Некоторые виды палеопропитековых вымерли всего несколько столетий назад (самая поздняя датировка относит останки к XIV—XV веку), уже после прихода на Мадагаскар человека или даже после 1504 года, когда на острове появились европейцы. Исчезновение этих последних видов связывают с охотой и сведением лесов, среды их обитания, под сельскохозяйственные земли. На западе острова были найдены ископаемые кости палеопропитеков и других вымерших гигантских лемуров, датируемые от 1000 до 3000 лет назад, со следами разделки древними людьми, а также наскальный рисунок, изображающий охоту с луком, предположительно, на гигантского ленивцевого лемура. Местные легенды о человекоподобном существе третретретре (или тратратратра) ростом с двухлетнего телёнка, записанные в XVII веке, возможно, описывают какого-то из представителей палеопропитековых.

Примечания

Ссылки 
 Палеопропитековые на сайте «Век млекопитающих»
 
 

Млекопитающие плейстоцена